Schappert ist der Familienname von:

 Peter Schappert (* 1962), deutscher katholischer Priester
 Roland Schappert (* 1965), deutscher Künstler